Hindon steht für:
Hindon (Wiltshire), ein Dorf in England
Hindon (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
Hindon (Yamuna), einen Fluss in Uttar Pradesh (Indien)